Blue Lagoon peut désigner :
 le Lagon bleu ou Blue Lagoon, une station thermale d'Islande créée au bord d'un petit lac artificiel dans la municipalité de Grindavík ;
 le Myvatn Nature Baths, aussi appelé Blue Lagoon, une station thermale d'Islande créée au bord d'un petit lac artificiel dans la municipalité de Skútustaðahreppur, non loin de la localité de Reykjahlíð ;
 le Lagon bleu ou Blue Lagoon, un site naturel de Malte composé du détroit séparant les îles de Comino et Cominotto ;
 le Blue Lagoon, un cocktail comportant notamment du curaçao ;
 Blue Lagoon, un groupe de pop allemand ;
 Blue Lagoon, un film de Toshiharu Ikeda de 1981.

 Le Lagon bleu (film, 1923)
 Le Lagon bleu (film, 1949)
 Le Lagon bleu (film, 1980)

Voir aussi